Parker Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Parker Island (Alabama)
 Parker Island (Florida)
 Parker Island (Maine)
 Parker Island (Nebraska)
 Parker Island (New Hampshire)
 Parker Island (New Jersey)
 Parker Island (South Carolina)
 Parker Island (South Dakota)
 Parker Island (Virginia)

in Birma:
 Parker Island (Myanmar)

in Kanada:
 Parker Island (British Columbia)

Siehe auch:
 Park Island
 Parkers Island